parlagfű (Ambrosia) növénynemzetség
 parlagfű, ürömlevelű parlagfű (Ambrosia artemisiifolia, syn.: Ambrosia elatior) növényfaj, melynek pollenje erős allergén